EIW ist Abkürzung von
 Elektroingenieurwesen
 Europäische Impfwoche
 Energieinstitut der Wirtschaft in Wien

Abkürzung